Giovanni Carmignani (1768-1847), juriste italien
 Giulio Carmignani (1813-1890), peintre paysagiste et littérateur italien
 Guido Carmignani (1838-1909), peintre italien
 Pietro Carmignani (1945-),  joueur de football italien
 Romain Carmignani (1983-), joueur de rugby à XV français